AAB peut faire référence à :
  ;
 Agence africaine de biotechnologie, une agence créée par seize pays africains en  ;
 Alice Ann Bailey, une écrivaine britannique ;
 Android App Bundle, format de publication assigné à Google Play ;
 Atelier artistique du béton, une entreprise d'agencement et de décoration française.

AaB peut faire référence à :
  ou Aalborg BK, un club omnisports danois.

Aab peut faire référence à :